«Праздничный переполох» () — французский комедийный фильм режиссёров Эрика Толедано и Оливье Накаша.

Во Франции премьера фильма состоялась 4 октября 2017 года, в России — 1 января 2018 года.

Сюжет 
Организатор праздничных мероприятий Макс должен провести свадьбу в замке XVII века. Под его контролем всё — банкет, фотограф, повара и официанты, казалось бы, что может пойти не так? Впрочем, как известно, если что-то может случиться — оно обязательно случается. То именитый диджей в последний момент откажется приехать, а вместо него непонятно какие музыканты будут со своим репертуаром и при этом не знающие известных старых песен, то официанты начнут бунтовать из-за нелепых нарядов, то доисторическая электропроводка не выдержит напряжения.

В ролях 
 Жан-Пьер Бакри — Макс Анжели, организатор свадьбы
 Жиль Лелуш — Джеймс, певец
 Жан-Поль Рув — Гай, фотограф
 Элен Венсан — Элен Венсан, мама жениха
 Сюзанн Клеман — Жозиан, подруга Макса
 Эй Айдара — Адель, помощница Макса
 Бенжамин Лаверн — Пьер, жених
 Жюдит Шемла — Элен, невеста
 Уильям Лебгиль — Себ
 Кевин Азаис — Патрис
 Элбан Иванов — Сэми
 Венсан Макен — Жюльен, официант, родственник Макса
 Хереддин Эннасри — Нэбил Антуан Чаппи — Анри, официант
 Манмадхан Баски — Рошан
 Габриэль Наккаче — Бастьен
 Джекей Тото — Нико
 Ив Хек — Гость «на сегодняшний день»
 Энтони Дарче
 Луис Куинн
 Грегуар Бонне
 Сэм Карманн

Русский дубляж 
 Никита Прозоровский — Макс Анжели
 Сергей Гореликов — Гай / Рошан
 Мария Кравченко — Адель
 Анатолий Белый — Джеймс
 Полина Щербакова — Джозиана
 Андрей Шелков — Сэми / Катир Александр Паль — Пьер, жених Лариса Некипелова — мать Пьера Татьяна Шарко — Елена, невеста Прохор Чеховской — Себ / сотрудник Хьюберт Антон Колесников — Бастьен Андрей Бархударов — Нэбил Амбарцум Кабанян — Жюльен Сергей Пономарёв — Бернард / Нико / Саксо Тити Владимир Рыбальченко — Анри / Валерий Лепрейд Александр Лучинин — будущий жених в отеле Алёна Созинова — будущая невеста в отеле Александр Хотченков — друг жениха, который спасает еду''

Съёмки 
Съёмки фильма в основном проходили в Иль-де-Франс в течение двух месяцев. Часть съёмок проходила в Париже, в Замке Куранс и в окрестностях Фонтенбло.

Примечания

Ссылки 

Фильмы Франции 2017 года
Фильмы 2017 года
Фильмы на французском языке
Кинокомедии Франции
Фильмы Оливье Накаша и Эрика Толедано